Lovisa kan avse:

Lovisa (namn) – ett kvinnonamn
Lovisa stad – en kommun i landskapet Nyland i Finland

Se även
 Lovisa kärnkraftverk – ett kärnkraftverk utanför staden Lovisa i Finland